Lomonósov puede referirse a:

Mijaíl Lomonósov (1711-1765), geógrafo, escritor y polímata ruso, en cuyo honor se denominaron la localidad, la condecoración y el resto de los términos que llevan su nombre.
Medalla Lomonósov.
Lomonósov, ciudad rusa en la jurisdicción de San Petersburgo.
Cresta de Lomonósov, dorsal oceánica de la corteza terrestre en el océano Glacial Ártico.
Puente Lomonósov, puente que cruza el río Fontanka, en San Petersburgo.
Porcelana Lomonósov o Fábrica Imperial de Porcelana (Imperatorskii Farforovyi Zavod).
Universidad Estatal de Moscú M. V. Lomonósov, la mayor universidad de Rusia.
Jardín Botánico Lomonósov, en la universidad del mismo nombre.
Licenciado Lomonósov, central nuclear flotante rusa.
Grupo Lomonósov, grupo volcánico en las Islas Kuriles.
Lomonósov, cráter lunar.
Lomonósov, cráter marciano.